Гёттинген (нем. Göttingen) — многозначный термин.

 Гёттинген — университетский город на юге Земли Нижняя Саксония в Германии. 
 Гёттинген (район) — район в Германии с одноимённым центром. 
 Гёттинген (баскетбольный клуб) — немецкий баскетбольный клуб из одноименного города.

См. также 
 Хёттинген